Battaglia di Hanko (1714), anche detta battaglia di Gangut – battaglia navale della grande guerra del Nord tra Russia e Svezia, combattuta il 7 agosto 1714.
 Battaglia di Hanko (1941) – battaglia della guerra di continuazione tra Finlandia ed Unione sovietica, combattuta dal 25 giugno al 2 dicembre 1941.